Корсега има више значења:

 Корсега (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Корсега (Виља Комалтитлан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику